Merta může být:

 Merta (řeka) – říčka v okrese Šumperk v Olomouckém kraji

příjmení osob
 Augustin Merta (1914–2006) - válečný veterán, odbojář, učitel a informatik
 David Merta (* 1967) – český archeolog, zakladatel společnosti Archaia Brno
 Emanuel von Merta (1836–1899) – rakouský voják a generál
 František Merta, vícero nositelů:
 František Merta (kněz) (* 1951) – český kněz, odsouzený za pohlavní zneužívání
 František Merta (politik) (1872–1953) – československý politik, meziválečný senátor za národní socialisty
 Jan Merta, vícero osob:
 Jan Merta (malíř) (* 1952) – český malíř
 Jan Merta (potápěč) (1944–2010) – český potápěč
 Rudolf Merta (1867–1934) – československý meziválečný politik, poslanec za sociální demokraty a komunisty
 Štěpánka Mertová (1930–2004) – československá atletka, diskařka
 Tomasz Merta (1965–2010) – polský historik, publicista a státní úředník
 Vladimír Merta (* 1946) – český písničkář, spisovatel, filmař a fotograf
 Vladimír Merta (výtvarník) (* 1957) – český výtvarník
 Zdeněk Merta (* 1951) – český hudební skladatel